Castle House ist der Name folgender Häuser im Vereinigten Königreich:

 Castle House (Buckinghamshire) in England
 Castle House (Essex) in England
 Castle House (Somerset) in England
 Castle House (Carmarthenshire) in Wales
 Castle House, Torhaus des Usk Castle in Monmouthshire, Wales